Ла Тапатија има више значења:

 Ла Тапатија (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тапатија (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику